L'édition 2006 du tournoi de tennis de Pörtschach se déroule du 22 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve de simple, Paul Hanley et Jim Thomas celle de double.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Andrei Pavel.

En double, Paul Hanley et Jim Thomas remportent le titre en battant en finale Oliver Marach et Cyril Suk. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pörtschach
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2006
Tennis masculin en 2006
Sport en Autriche en 2006
Sport en mai 2006